Сельское поселение Васильевка — название ряда сельских поселений в Самарской области.

Список 
 Сельское поселение Васильевка — входит в Безенчукский район.
 Сельское поселение Васильевка — входит в Ставропольский район.
 Сельское поселение Васильевка — входит в Шенталинский район.

См. также